NGC 2402 est une paire de galaxies (PGC 21176 et PGC 200236) en interaction gravitationnelle située dans la constellation du Petit Chien. Cette paire a été découverte par l'astronome germano-britannique William Herschel en 1784.

Pour les caractéristiques de chacune des galaxies de la paire, consultez les articles  et .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 2402 sur le site du professeur C. Seligman

2402
Constellation du Petit Chien
Galaxie
Objet céleste découvert en 1784
Objet céleste découvert par William Herschel